Riobranquensi – abitanti di Rio Branco (Mato Grosso)
Riobranquensi – abitanti di Rio Branco do Ivaí
Riobranquensi – abitanti di Rio Branco do Sul
Riobranquensi – abitanti di Rio Branco
Riobranquensi – abitanti di Visconde do Rio Branco